

Geografia 
Il toponimo Valea (valle in romeno) può riferirsi a numerose località:

Moldavia
Valea Mare, comune del distretto di Ungheni

Romania
 Valea Argovei, comune del distretto di Călărași
 Valea Călugărească, comune del distretto di Prahova
 Valea Chioarului, comune del distretto di Maramureș
 Valea Ciorii, comune del distretto di Ialomița
 Valea Crișului, comune del distretto di Covasna
 Valea Danului, comune del distretto di Argeș
 Valea Doftanei, comune del distretto di Prahova
 Valea Dragului, comune del distretto di Giurgiu
 Valea Iașului, comune del distretto di Argeș
 Valea Ierii, comune del distretto di Cluj
 Valea Largă, comune del distretto di Mureș
 Valea Lungă, comune del distretto di Alba
 Valea Lungă, comune del distretto di Dâmbovița
 Valea Lupului, comune del distretto di Iași
 Valea Mare, comune del distretto di Covasna
 Valea Mare, comune del distretto di Dâmbovița
 Valea Mare, comune del distretto di Olt
 Valea Mare, comune del distretto di Vâlcea
 Valea Mare-Pravăț, comune del distretto di Argeș
 Valea Măcrișului, comune del distretto di Ialomița
 Valea Mărului, comune del distretto di Galați
 Valea Moldovei, comune del distretto di Suceava
 Valea Nucarilor, comune del distretto di Tulcea
 Valea Râmnicului, comune del distretto di Buzău
 Valea Salciei, comune del distretto di Buzău
 Valea Sării, comune del distretto di Vrancea
 Valea Seacă, comune del distretto di Bacău
 Valea Seacă, comune del distretto di Iași
 Valea Stanciului, comune del distretto di Dolj
 Valea Teilor, comune del distretto di Tulcea
 Valea Ursului, comune del distretto di Neamț
 Valea Viilor, comune del distretto di Sibiu
 Valea Vinului, comune del distretto di Satu Mare
 Valea lui Mihai, città del distretto di Bihor

Altro 
 Valea, genere di piante della famiglia delle Elaeocarpaceae